Ирина Кириллова: Кириллова, Ирина Арсеньевна (род. 1931) — британский переводчик и профессор русской литературы.
 Кириллова, Ирина Владимировна (род. 1965) — советская и хорватская волейболистка, тренер.